Cet article présente les faits marquants de l'année 1948 concernant le jeu.

Événements

Compétitions

Sorties 
 Scrabble : première édition commerciale.

Récompenses

Décès

Lien externe

Notes et références 

Jeu
Chronologie du jeu